Серге́й Алекса́ндрович Соловьёв:
 Соловьёв, Сергей Александрович (1891—?) — Георгиевский кавалер; подпоручик; 30 января 1915.
 Соловьёв, Сергей Александрович (1915—1967) — советский футболист и хоккеист.
 Соловьёв, Сергей Александрович (1944—2021) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, педагог.
 Соловьёв, Сергей Александрович (1950—2019) — советский и российский путешественник, писатель, социолог и журналист.
 Соловьёв, Сергей Александрович (род. 1956) — советский и российский учёный-аграрий, академик РАН.